I cavalieri del diavolo (Devil Riders) – film del 1943 diretto da Sam Newfield
 I cavalieri del diavolo – film del 1959 diretto da Siro Marcellini